Tulum kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tulum, Quintana Roo, 
 Tulum (kommun), Quintana Roo, 
 Tulum, arkeologisk plats

Robotskapade Mexikoförgreningar